San Pedro hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Simón Pedro, uno de los discípulos de Jesús de Nazaret;
 Crispín de Viterbo o Pedro Fioretti (1668-1750), franciscano capuchino;
 Pedro Absalón, muerto cerca del año 300 en Cesarea, Palestina;
 Pedro Arbués (1441-1485), eclesiástico español;
 Pedro Armengol, noble catalán, bandolero, mercedario y mártir no martirizado muerto en 1304;
 Pedro Bálsamo, muerto en 311, crucificado en las persecuciones de Maximino;
 Pedro Bautista, muerto en 1597, crucificado en Nagasaki, Japón;
 Pedro Bonhomme, muerto en 1861 en Gramat, Francia;
 Pedro Calúñgsod, catequista y mártir en Oceanía;
 Pedro Cambiano o de Ruffia, predicador, muerto en 1365;[[Pedro de Candía|']]
 Pedro Cambiano, muerto en 1365 mientras predicaba a los valdenses;
 Pedro Canisio (1521-1597), teólogo jesuita nacido en Holanda;
 Pedro Chanel (1803-1841), sacerdote, misionero y mártir católico francés;
 Pedro Choa, un converso vietnamita, muerto en 1838;
 Pedro Claver (1580-1654), jesuita español y misionero en América;
 Pedro Crisólogo (308 o 406-450), sacerdote y obispo católico italiano;
 Pedro Da, mártir;
 Pedro Damián (1007-1072), abad benedictino:
 Pedro de Alcántara (1499-1562), fraile franciscano español;
 Pedro de Alejandría (¿?-311), patriarca de Alejandría;
 Pedro de Anagni (¿?-1105), obispo de Anagni;
 Pedro de Argo, obispo de Grecia;
 Pedro de Atroa, eremita, muerto en 837;
 Pedro de Bellevaux, obispo;
 Pedro de Canterbury, monje benedictino, muerto en 607;
 Pedro de Cava (1038-1123), abad y obispo italiano;
 Pedro de Chavanon, presbítero que presidió un cenobio de canónigos regulares:
 Pedro de Coimbra, muerto en 1220 en Marruecos;
 Pedro de Dueñas (1377-1397), fraile franciscano;
 Pedro de Geremia, prior, muerto en 1452;
 Pedro de la Cadireta, inquisidor, muerto en 1277;
 Pedro de Luxemburgo, obispo de Metz, muerto en 1387;
 Pedro de Osma (¿?-1480), teólogo español;
 Pedro de Papacarbone, abad benedictino, muerto en 1123;
 Pedro de Poitiers, obispo de Poitiers, muerto en 1115;
 Pedro de Rates (¿?-60), primer obispo de Braga;
 Pedro de Roma, llamado el exorcista, muerto en 304 durante las persecuciones de Diocleciano;
 Pedro de San José de Betancur (1626-1667), religioso franciscano español;
 Pedro de Sangemini (¿?-1220), mártir franciscano, ver Mártires de Marrakech;
 Pedro de Sassoferrato, fraile franciscano, muerto en 1231;
 Pedro de Sebaste (349-391 o 394), abad y obispo de Sebastea;
 Pedro de Subiaco, abad, muerto en 1003;
 Pedro de Trevi, práctico de la soledad evangélica;
 Pedro de Verona (1205-1252), fraile dominico, inquisidor y mártir;
 Pedro del Barco, presbítero en Ávila;
 Pedro del Morrone, papa con el nombre de Celestino V;
 Pedro Doan Van Van, catequista y mártir;
 Pedro Donders, muerto en 1887, predicador en Surinam;
 Pedro Dong, mártir;
 Pedro Dumoulin, obispo misionero en Vietnam, muerto en 1838;
 Pedro el Bautista, misionero en México, Filipinas y Japón muerto en 1597;
 Pedro Faber, muerto en 1546, predicador en Alemania;
 Pedro Fourier, educador muerto en 1640;
 Pedro González (1180 o 1190, 1246), sacerdote católico español;
 Pedro Higgins, presbítero y mártir irlandés;
 Pedro Julián Eymard (1811-1868), presbítero católico francés;
 Pedro Khanh, presbítero y mártir en Vietnam;
 Pedro Le Tuy, mártir en Vietnam;
 Pedro Liu Wenyuan, mártir y catequista;
 Pedro Liu Ziyu, mártir en China;
 Pedro Liu, converso chino, muerto en 1834;
 Pedro Masaleno, monje benedictino, muerto en 1453;
 Pedro Nguyen Van Luu, presbítero y mártir;
 Pedro Nolasco (1180-1245), fraile español;
 Pedro Orseolo, duce de Venecia y monje benedictino;
 Pedro Palatino, mártir;
 Pedro Pascual (1227-1300=, obispo de Jaén y mártir;
 Pedro Poveda (1874-1936), sacerdote, pedagogo y escritor español;
 Pedro Regalado (1390-1456), fraile franciscano, muerto en 1456;
 Pedro Romanzón, conocido como Benildo;
 Pedro Sanz y Jordá, misionero en China, muerto en 1747;
 Pedro Spano, eremita;
 Pedro Sukejiro, converso japonés, muerto en 1597;
 Pedro Tarantasia, abad cisterciense y arzobispo de Tarantasia;
 Pedro Thi, converso vietnamita, muerto en 1839;
 Pedro Tomás, carmelita, muerto en 1366;
 Pedro Tomás, carmelita, obispo de Constantinopla;
 Pedro Truat, converso vietnamita, muerto en 1838;
 Pedro Urseolo, monje;
 Pedro Verhun, sacerdote ucraniano, muerto en 1957;
 Pedro Vigne, misionero vicentino, muerto en 1740;
 Pedro Vincioli, presbítero y abad;
 Pedro Wu o Pedro Wu Guosheng, converso chino, muerto en 1814;
 Pedro Yi Hoyong, mártir;
 Pedro Yu Tae-ch’l, mártir en Corea;
 Pierre de Castelnau, legado papal, muerto en 1208;

 Arquitectura 
 Basílica de San Pedro, templo católico en la Ciudad del Vaticano;
 Catedral de San Pedro

 Botánica 
 San pedro, nombre vulgar del cactus Echinopsis pachanoi;

 Deporte 
 San Pedro Clavert, institución deportiva de Guinea Ecuatorial;

 Eminencias 
 Cerro de San Pedro (pico), en la Comunidad de Madrid, España;
 Volcán San Pedro (Guatemala)

 Hidrografía 
 Laguna San Pedro, espejo de agua en Bolivia;

 Islas 
 Isla de San Pedro (San Pedro y Miquelón), isla de América del Norte;
 Isla San Pedro (Guayaneco), isla del archipiélago Guayaneco, Chile;
 Isla San Pedro (Chiloé), isla del archipiélago de Chiloé, Chile;
 Isla San Pedro (Georgia del Sur), isla del archipiélago de las Georgias del Sur;

 Localidades y divisiones administrativas 
 Argentina 
 San Pedro (Buenos Aires), ciudad de la provincia de Buenos Aires;
 partido de San Pedro, división administrativa de la provincia de Buenos Aires;
 San Pedro (Capayán), localidad de la provincia de Catamarca;
 San Pedro de Toyos, localidad del departamento Ischilín, provincia de Córdoba;
 San Pedro de Gütemberg, localidad del departamento Río Seco, provincia de Córdoba;
 San Pedro (Córdoba), municipio del departamento San Alberto, provincia de Córdoba;
 Colonia San Pedro, municipio del departamento San Justo, provincia de Córdoba;
 San Pedro Norte, municipio del departamento Tulumba, provincia de Córdoba, Argentina;
 San Pedro (Entre Ríos), localidad de la provincia de Entre Ríos;
 San Pedro de Jujuy, ciudad de la provincia de Jujuy;
 departamento San Pedro (Jujuy), división administrativa de la provincia de Jujuy;
 San Pedro (Misiones), localidad de la provincia de Misiones;
 departamento San Pedro (Misiones), división administrativa de la provincia de Misiones;
 San Pedro (La Rioja), localidad de la provincia de La Rioja;
 San Pedro de Guasayán, localidad que se extiende entre las provincias de Catamarca y Santiago del Estero;
 San Pedro (Capital), localidad del departamento Capital, provincia de Santiago del Estero;
 San Pedro de Choya, localidad del departamento Choya, provincia de Santiago del Estero;
 San Pedro (Jiménez), localidad del departamento Jiménez, provincia de Santiago del Estero.

 Belice 
 San Pedro (Belice), localidad del Distrito de Belice;

 Bolivia 
 San Pedro, municipio de la provincia de Obispo Santistevan, departamento de Santa Cruz;
 San Pedro, municipio del departamento de Pando;
 San Pedro de Buena Vista, municipio de la provincia de Charcas, departamento de Potosí;
 San Pedro de Macha, municipio de la provincia de Chayanta, departamento de Potosí;
 San Pedro de Quemes, municipio de la provincia de Nor Lípez, departamento de Potosí;
 San Pedro de Tiquina, municipio de la provincia de Manco Kapac, departamento de La Paz;
 San Pedro de Totora, provincia del departamento de Oruro;

 Chile 
 San Pedro (Chile), comuna de la Región Metropolitana de Santiago;
 San Pedro (Valparaíso), localidad de la Región de Valparaíso;
 San Pedro de Alcántara (Chile), localidad de la Región de O'Higgins;
 San Pedro de la Paz, comuna de la Región del Bíobío;
 San Pedro de Atacama, comuna de la Región de Antofagasta;

 Colombia 
 San Pedro de los Milagros, municipio del departamento de Antioquia;
 San Pedro de Urabá, municipio del departamento de Antioquia;
 San Pedro (Sucre), municipio del departamento de Sucre;
 San Pedro (Valle del Cauca), municipio del departamento del Valle del Cauca;
 San Pedro (Florencia), corregimiento del municipio de Florencia;

 Costa de Marfil 
 San Pedro, ciudad de la región de Bas-Sassandra;

 Costa Rica 
 San Pedro de Barva, localidad de la Provincia de Heredia;
 San Pedro de Montes de Oca, donde se ubican las principales universidades del país.
 San Pedro de Pérez Zeledón;
 San Pedro de Poás, cercana al Volcán Poás;
 San Pedro de Santa Bárbara, de Heredia;
 San Pedro de Turrubares;
 San Pedro de Sarchí;

 El Salvador 
 San Pedro Nonualco, municipio del departamento de La Paz;
 San Pedro Masahuat, municipio del departamento de La Paz;

 España 
 San Pedro (Albacete), municipio de la provincia de Albacete.
 San Pedro (Alicante), localidad del municipio de Callosa de Segura, provincia de Alicante.
 San Pedro del Arroyo, municipio de la provincia de Ávila.
 San Pedro de Mérida, municipio de la provincia de Badajoz.
 San Pedro Vim, localidad del municipio de Veciana, provincia de Barcelona.
 San Pedro del Monte, localidad del municipio de Bascuñana, provincia de Burgos.
 San Pedro de Cardeña, localidad del municipio de Castrillo del Val, provincia de Burgos.
 San Pedro de la Hoz, localidad del municipio de Galbarros, provincia de Burgos.
 San Pedro Samuel, localidad del municipio de Pedrosa de Río Úrbel, provincia de Burgos.
 San Pedro de los Majarretes, localidad del municipio de Valencia de Alcántara, provincia de Cáceres.
 San Pedro (Castellón), localidad del municipio de La Pobla de Benifassà, provincia de Castellón.
 San Pedro de Visma, lugar del municipio de La Coruña, provincia de La Coruña.
 San Pedro Grande, lugar del municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña.
 San Pedro Pequeno, lugar del municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña.
 San Pedro Palmiches, municipio de la provincia de Cuenca.
 San Pedro de Pegas, localidad del municipio de Bustillo del Páramo, provincia de León.
 San Pedro Castañero, localidad del municipio de Castropodame, provincia de León.
 San Pedro de Valderaduey, localidad del municipio de Cea, provincia de León.
 San Pedro de Foncollada, localidad del municipio de La Ercina, provincia de León.
 San Pedro de Paradela, localidad del municipio de Fabero, provincia de León.
 San Pedro de las Dueñas (Laguna Dalga), localidad del municipio de Laguna Dalga, provincia de León.
 San Pedro de los Oteros, localidad del municipio de Matadeón de los Oteros, provincia de León.
 San Pedro de Trones, localidad del municipio de Puente de Domingo Flórez, provincia de León.
 San Pedro de las Dueñas (Sahagún), localidad del municipio de Sahagún, provincia de León.
 San Pedro Bercianos, municipio de la provincia de León.
 San Pedro Mallo, localidad del municipio de Toreno, provincia de León.
 San Pedro de Olleros, localidad del municipio de Vega de Espinareda, provincia de León.
 San Pedro de Mor, parroquia del municipio de Alfoz, provincia de Lugo.
 San Pedro de Benquerencia, parroquia del municipio de Barreiros, provincia de Lugo.
 San Pedro de Cervantes, parroquia del municipio de Cervantes, provincia de Lugo.
 San Pedro de Viana, parroquia del municipio de Chantada, provincia de Lugo.
 San Pedro de Neiro, parroquia del municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo.
 San Pedro de Río, parroquia del municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo.
 San Pedro do Incio, parroquia del municipio de Incio, provincia de Lugo.
 San Pedro de Mera, parroquia del municipio de Lugo, provincia de Lugo.
 San Pedro de Baños, lugar del municipio de Monforte de Lemos, provincia de Lugo.
 San Pedro de Ernes, parroquia del municipio de Negueira de Muñiz, provincia de Lugo.
 San Pedro de Froián, parroquia del municipio de Sarria, provincia de Lugo.
 San Pedro do Ermo, lugar del municipio de Triacastela, provincia de Lugo.
 San Pedro de Viveiro, parroquia del municipio de Viveiro, provincia de Lugo.
 San Pedro (Madrid), localidad del municipio de Colmenar Viejo, Comunidad de Madrid.
 San Pedro Alcántara, localidad del municipio de Marbella, provincia de Málaga.
 San Pedro (Murcia), localidad del municipio de Murcia, Región de Murcia.
 San Pedro del Pinatar, municipio de la Región de Murcia.
 San Pedro de Ribeira, lugar del municipio de Baños de Molgas, provincia de Orense.
 San Pedro dos Nabos, lugar del municipio de El Bollo, provincia de Orense.
 San Pedro de Rocas, lugar del municipio de Esgos, provincia de Orense.
 San Pedro de Laroá, parroquia del municipio de Ginzo de Limia, provincia de Orense.
 San Pedro da Torre, parroquia del municipio de Padrenda, provincia de Orense.
 San Pedro de Trasverea, lugar del municipio de Riós, provincia de Orense.
 San Pedro de la Ribera, lugar del municipio de Cudillero, Asturias.
 San Pedro d'Agüera, lugar del municipio de Pesoz, Asturias.
 San Pedro de Nora, lugar del municipio de Las Regueras, Asturias.
 San Pedro de Ahio, lugar del municipio de San Martín de Oscos, Asturias.
 San Pedro de Agueira, lugar del municipio de San Martín de Oscos, Asturias.
 San Pedro de Cansoles, localidad del municipio de Guardo, provincia de Palencia.
 San Pedro de Ojeda, localidad del municipio de Olmos de Ojeda, provincia de Palencia.
 San Pedro (Las Palmas), localidad del municipio de Agaete, provincia de Las Palmas.
 San Pedro Mártir I, localidad del municipio de Santa Lucía de Tirajana, provincia de Las Palmas.
 San Pedro Mártir II, localidad del municipio de Santa Lucía de Tirajana, provincia de Las Palmas.
 San Pedro de Batallanes, lugar del municipio de As Neves, provincia de Pontevedra.
 San Pedro Acerón de Abajo, localidad del municipio de Carrascal del Obispo, provincia de Salamanca.
 San Pedro Acerón de Arriba, localidad del municipio de Carrascal del Obispo, provincia de Salamanca.
 San Pedro del Valle, municipio de la provincia de Salamanca.
 San Pedro de Rozados, municipio de la provincia de Salamanca.
 San Pedro de Breña Alta, localidad del municipio de Breña Alta, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 San Pedro de Daute, localidad del municipio de Garachico, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 San Pedro (Santa Cruz de Tenerife), localidad del municipio de San Andrés y Sauces, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 San Pedro (Alfoz de Lloredo), localidad del municipio de Alfoz de Lloredo, Cantabria.
 San Pedro (Cillorigo de Liébana), localidad del municipio de Cillorigo de Liébana, Cantabria.
 San Pedro (Campoo de Enmedio), localidad del municipio de Campoo de Enmedio, Cantabria.
 San Pedro del Romeral, municipio de Cantabria.
 San Pedro (Soba), localidad del municipio de Soba, Cantabria.
 San Pedro (Valdáliga), localidad del municipio de Valdáliga, Cantabria.
 San Pedro de las Baheras, localidad del municipio de Val de San Vicente, Cantabria.
 San Pedro de las Dueñas (Segovia), localidad del municipio de Lastras del Pozo, provincia de Segovia.
 San Pedro de Gaíllos, municipio de la provincia de Segovia.
 San Pedro (Segovia), localidad del municipio de Yanguas de Eresma, provincia de Segovia.
 San Pedro Manrique, municipio de la provincia de Soria.
 San Pedro (Teruel), localidad del municipio de Albarracín, provincia de Teruel.
 San Pedro de Latarce, municipio de la provincia de Valladolid.
 San Pedro de las Herrerías, localidad del municipio de Mahide, provincia de Zamora.
 San Pedro de Zamudia, localidad del municipio de Morales de Valverde, provincia de Zamora.
 San Pedro de Ceque, municipio de la provincia de Zamora.
 San Pedro de la Nave-Almendra, municipio de la provincia de Zamora.
 San Pedro de las Cuevas, localidad del municipio de Santa Eufemia del Barco, provincia de Zamora.
 San Pedro de la Viña, localidad del municipio de Santibáñez de Vidriales, provincia de Zamora.

 Estados Unidos 
 San Pedro (Los Ángeles) distrito de la ciudad de Los Ángeles, California;

 Filipinas 
 San Pedro (Filipinas), municipio de la provincia de Laguna;
 San Pedro de Hanigad, barrio del municipio de Surigao en la provincia de Surigao del Norte,
 San Pedro de Caraga, bario del municipio de Caraga de Mati en la provincia de Dávao Oriental.

 Francia 
 San Pedro y Miquelón, colectividad de ultramar en América del Norte;
 San Pedro (San Pedro y Miquelón), ciudad de San Pedro y Miguelón;

 Guatemala 
 San Pedro Carchá, municipio del departamento de Alta Verapaz;
 San Pedro Jocopilas, municipio del departamento de El Quiché;
 San Pedro Ayampuc, municipio del departamento de Guatemala;
 San Pedro Sacatepéquez, municipio del departamento de Guatemala;
 San Pedro Nécta, municipio del departamento de Huehuetenango;
 San Pedro Soloma, municipio del departamento de Huehuetenango;
 San Pedro Pinula, municipio del departamento de Jalapa;
 San Pedro Sacatepéquez, municipio del departamento de San Marcos;
 San Pedro La Laguna, municipio del departamento de Sololá;

 Honduras 
 San Pedro, municipio del departamento de Copán;
 San Pedro de Tutule, municipio del departamento de La Paz;
 San Pedro Sula, municipio del departamento de Cortés;
 San Pedro Zacapa, municipio del departamento de Santa Bárbara;

 México 
 San Pedro Atzompa, localidad estado de México;
 San Pedro Cholula, municipio de Puebla;
 San Pedro Garza García, municipio de Nuevo León;
 San Pedro México, localidad del estado de Baja California Sur;
 San Pedro Pochutla, municipio de Oaxaca;
 San Pedro Yeloixtlahuaca, municipio de Puebla;
 San Pedro Tláhuac, localidad de Tláhuac, Distrito Federal;
 San Pedro de las Colonias, localidad de Coahuila;
Municipio de San Pedro (Coahuila), municipio de Coahuila;
 San Pedro Zacachimalpa, una localidad de Puebla;
 San Pedro Navolato, una localidad de Sinaloa;

 Nicaragua 
 San Pedro del Norte, municipio en el Departamento de Chinandega;
 San Pedro de Lóvago, en el Departamento de Chontales;

 Paraguay 
 Departamento de San Pedro, departamento;
 San Pedro de Ycuamandiyú, municipio del departamento de San Pedro;

 Perú 
 San Pedro de Lloc, ciudad de la Provincia de Pacasmayo;
 San Pedro de Huancabamba, ciudad del departamento de Piura;
 San Pedro de Tacna, ciudad del departamento de Tacna;

 República Dominicana 
 San Pedro de Macorís, Provincia de la Región Yuma;

 Uruguay 
 Mevir San Pedro, localidad del departamento de Colonia;

 Venezuela 
 San Pedro de Coche, ciudad del estado de Nueva Esparta;
 San Pedro de los Altos, parroquia del municipio Guaicaipuro, Estado Miranda;

 Nombres comerciales 
 San Pedro (singani), marca boliviana de singani:

 Parques y plazas 
 Plaza de San Pedro, espacio en la Ciudad del Vaticano.

 Otros 
 Iglesia de San Pedro, iglesias del mundo dedicadas a San Pedro.
 Cerro San Pedro, cerro en las afueras de la ciudad de Oruro, Bolivia.

 Transporte 
 Estación San Pedro (Ferrocarril Mitre) de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Estación San Pedro (Santiago del Estero) de la provincia de San Pedro de Guasayán, Argentina.
 Estación San Pedro (Chile) de la región de Valparaíso, Chile.
 Estación San Pedro (Atacama) de la región de Atacama, Chile.
 Estación Biobío de la región del Biobío, Chile, se llamaba originalmente San Pedro.
 Estación San Pedro (MIO) de la ciudad de Cali, Colombia.
 Estación San Pedro (Metroplús) de la ciudad de Medellín, Colombia.
Estación San Pedro, en la ciudad de Cusco, Perú

 Zoología 
 San Pedro es el nombre común del pez Zeus faber'';